La notion d'encéphalomyélite peut s'appliquer à :
 l'encéphalomyélite aigüe disséminée ;
 l'encéphalomyélite allergique expérimentale ;
 l'encéphalomyélite myalgique ;
 l'encéphalomyélite de Powassan ;
 l'encéphalomyélite équine vénézuélienne.